Townes ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Hard Townes (1915–2015), US-amerikanischer Physiker und Nobelpreisträger
 Harry Townes (1914–2001), US-amerikanischer Schauspieler und Pfarrer
 Henry Keith Townes (1913–1990), US-amerikanischer Insektenkundler
 Marjorie Townes (1909–2006),  US-amerikanische Insektenkundlerin